Léonin ou Leonin peut faire référence à :

Patronyme 
 Léonin (1150-1210) est un maître de musique de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Toponymie 
en Pologne :
 Leonin est un village de la gmina d'Opole Lubelskie dans le powiat d'Opole Lubelskie de la voïvodie de Lublin

Clause léonine 
 Contrat léonin, contrat qui possède une ou plusieurs clauses léonines.

Vers léonin 
 Vers léonin, vers latin dont la dernière syllabe rime avec la dernière syllabe avant la césure.